Скорость хода:

 Средняя скорость
 скорость хода корабля — один из важнейших тактико-технических элементов, выражаемый расстоянием, проходимым кораблём в единицу времени;
 скорость хода судна — важнейшая эксплуатационная характеристика судна, определяющая быстроту его передвижения.